Ятвезь — многозначный термин.

Населённые пункты в Белоруссии 
 Ятвезь — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Ятвезь — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Ятвезь — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Ятвезь — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Ятвезь — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Ятвезь — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Ятвезь — деревня в Свислочском районе Гродненской области.

См. также 
 Ятвезь — балтоязычное племя, этнически близкое к пруссам и литовцам, с V века до н. э. по конец XIII века населявшее междуречье Немана и Нарева (так называемую Судовию).